Aussendung steht für:

 die von einer Sendeanlage ausgestrahlten Funksignale, siehe Funksignal
 Presseaussendung, siehe Pressemitteilung
 Beginn einer Wallfahrt, siehe Wallfahrt #Wallfahrtsbräuche im Christentum
 Aussendung der Apostel bzw. Jünger, siehe Siebzig Jünger